Fabian E. Anton (n. 14 iulie 1975, Ploiești) este un scriitor român. De profesie scenograf și regizor, s-a afirmat de-a lungul anilor mai ales ca poet, fotograf, grafician, jurnalist și editor.

Bunicul matern a fost decorat de regele Mihai I cu medalia „Virtutea militară“ pentru curajul și devotamentul de care a dat dovadă cu ocazia înăbușirii rebeliunii din 21-23 ianuarie 1941.

Studii de arte plastice (secția Scenografie). Începe să publice încă din 1990 colaborând la publicații precum Thanatos, Salut, Ziua, Evenimentul zilei,  Anuarul de cultură - ANI, România literară, Observator cultural, Cuvântul, VIP - Viața invizibilă a personalităților, Vremea, Totuși iubirea, Flacăra, Flacăra lui Adrian Păunescu, România Mare, Europa, Porunca iubirii, Apostrof, Cosmopolitan, Lumea credinței, Ziarul de duminică, Litere, Arte & Idei, Singur – Revistă de cultură, civilizație și atitudine morală, Problema ta – Revistă de Filozofie și Artă, Revista de Cultură Online „Toate Artele“, etc.

În 1993 înființează compania de teatru experimental „D.M. Experimental Theatre“ (cu reprezentații pe scena „Amfiteatru“ a Teatrului Național „I. L Caragiale“ și pe scena Teatrului „Nottara“ din București) și, în 1997, Casa de producție „Arcultro Media“.

Este coordonator al seriei Biblioteca ortodoxă apărută la Editura Eikon din Cluj. Această editură a publicat peste 50 de volume fundamentale de ortodoxie.

A editat un mare număr de volume precum și suplimentele Arhivei Culturale Române din cadrul revistei Observator cultural.

Este primul editor român al textelor lui Ernesto Che Guevara, apărute în volumul „Cuvinte către revoluționari“, editura Eikon, Cluj.

De asemenea, este președinte al Fundației Arhiva Culturală Română și fondator al „Canadian Cultural Center“.

Membru fondator al "JGB Studio".

Fondatorul primei Arhive Arvo Pärt din România.

Datorită ciclurilor de poeme „Rituri de dragoste și ură“, „Mic tratat de colorare a nopții" și „Scrisori către fluturi" precum și a stilului deosebit în care își scrie povestirile, înregistrează un fenomenal succes (situându-se pe primul loc în topul celor mai accesate scrieri de ficțiune ale anului 2008 - conform StatCounter Romania) devenind unul din cei mai citiți tineri scriitori români on-line.

Inclus în Enciclopedia personalităților din România „Who is Who“ (2012).

Scrieri 
 Dependența de Cer - Convorbiri duhovnicești (Ed. Eikon, Cluj, 2003)
 Scurtă istorie a Comunității Armene din Galați (Ed. Ararat, București, 2005)
 Strada Armenească - Convorbiri cu Alexandru Paleologu (Ed. Ararat, București, 2006)
 Biserica și Masoneria. Slujitori ai cultelor religioase în masoneria română (Ed. Paralela 45, București, 2007)
 Părintele Proclu Nicău – Cuvinte din chilie (Ed. Lumea Credinței 2008)
 Dance (DEN Art Publishing House, Vancouver, Canada 2008)
 O istorie cronologică a Sfîntului Munte Athos (Ed. Paralela 45, București, 2008)
 Enciclopedia Comăneștiului (Ed. Alter, Iași 2011)
 Mic tratat de colorare a nopții. Poeme (Ed. Terra, Focșani 2011)
 Amintiri din Comăneștiul de altădată – Convorbiri cu Florența Cosma (Ed. Singur, Târgoviște 2012)
 Despre minuni și păcate – Convorbiri cu Protos. Arsenie Voaideș (Ed. Singur, Târgoviște 2012)
 Rituri de dragoste și ură. Poeme (Ed. Singur, Târgoviște 2012)
 Familia Ghika-Comănești. Mărturii, crestomație (Ed. Singur, Târgoviște 2012)
 Personalitati ale francmasoneriei din Romania, dictionar (Ed. MGP, Onesti 2013)
 Scrisori către fluturi, poeme (Ed. Singur, Târgoviște 2014)
 Cehov și ceai. Antologie, poeme (Arcultro Media, 2014)
 Dicționarul eroilor comăneșteni (Ed. Singur, Târgoviște, 2014)
 Cele mai frumoase poezii. Antologie, poeme (Arcultro Media, 2015)
 Chipuri duhovnicești din Valea Trotușului (Arcultro Media, 2016)
 Chipuri de lumină la Mănăstirea Văratec - convorbiri cu Maica Benedicta (Zoe Dumitrescu-Bușulenga) (editura Vremea, 2018)
 Oameni și întîmplări din Văratecul de altădată - convorbiri cu Maica Benedicta (Zoe Dumitrescu-Bușulenga) (editura Vremea, 2019)
 Elite monahale ale Mănăstirii Văratec  - convorbiri cu Maica Benedicta (Zoe Dumitrescu-Bușulenga) (editura Vremea, 2020)

Interviuri 
A realizat o serie de convorbiri cu:
 Emil Brumaru
 Alexandru Dragomir
 Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga
 Mina Dobzeu
 Arșavir Acterian
 Alexandru Paleologu
 Sofian Boghiu
 Ioana Postelnicu
 P.F. Teoctist Arăpașu
 Teofil Părăian
 Elisabeta Rizea
 Arsenie Papacioc
 Nuni Dona
 Iulia Trancu-Iași
 Nicolae Balotă
 IPS. Nicolae Corneanu
 Maica Doroteea Bărbieru
 Marcel Chirnoagă
 Barbu Brezianu
 Teofil Pandele
 Gaby Michailescu
 Franț Țandără
 Zosim Oancea
 Simion Vârgolici
 Șerban Milcoveanu
 Mircea Nicolau
 Iustin Pârvu
 Adrian Făgețeanu
 Pr. Macarie Ioniță

Filme documentare artistice 
 Sergiu Celibidache, o producție TVR Media.
 Garabet Ibrăileanu - Sub tălpi țărâna Moldovei, o producție TVR Media.
 Dependența de Cer - Convorbire cu Zoe Dumitrescu Bușulenga, o producție Arcultro Media.
 Un torționar talentat la Periprava, o producție Arcultro Media.
 Despre speranță și impostori – dialog cu IPS Nicolae Corneanu, o producție Arcultro Media.
 Pentru cealaltă vreme a vieții noastre – dialog cu Arhim. Teofil Părăian, o producție Arcultro Media.
 Viața între oameni și cărți – dialog cu Nicolae Balotă, o producție Arcultro Media.
 Cuvinte pentru comuniști - O convorbire cu torționarul Franț Țandără, o producție Arcultro Media.
 Sfîntul închisorilor - O convorbire cu Arhim. Mina Dobzeu, o producție Arcultro Media 2009
 Petre C. Baciu - Drumul spre Înviere, o producție Arcultro Media 2009
 Arhim. Epifanie de la Măgura - Cazul Vladimirești, o producție Arcultro Media 2009
 Pr. Arsenie de la Mănăstirea Sf. Sava - Despre minuni și păcate, o producție Arcultro Media 2009

Grafică și caricatură 

Pentru:
 Ziua
 Viața liberă
 Europa
 Totuși iubirea

Regie și scenografie 

 Interioare
 Visînd la Armenia

Note

Bibliografie 
 Top StatCounter.com - Romania 2008
 Enciclopedia personalităților din România „Who is Who”
 Revista „Ararat”, Publicația Uniunii Armenilor din Romania

Legături externe 
Pagina Oficială Fabian Anton 
 „Scrisori către fluturi“
 „Un cadou păstrează în el tandrețea omului ce ți l-a dăruit“ – Fabian Anton în dialog cu Emil Brumaru 
 „Back to Dolhasca“ – Fabian Anton în dialog cu Emil Brumaru 
 „Poziția mea în cazul Pr. Calistrat Chifan“ – Arhim. Teofil Paraian în dialog cu Fabian Anton
 „Zîmbește doar cine nu are puterea să rîdă din toată inima“ - Fabian Anton în dialog cu Alexandru Paleologu 
 „Cuvînt despre credință și cultură“ – Arhim. Teofil Paraian în dialog cu Fabian Anton 
 Cuvinte pentru comuniști – O convorbire cu torționarul Franț Țandără
 „Epoca aceea a fost un triumf al cretinilor!“ – O convorbire cu Alexandru Paleologu
 „Sînt filosof de la 16 ani“ – Un dialog cu Alexandru Sănduc Dragomir

Nașteri în 1975
Jurnaliști români în viață
Regizori români
Scenografi români
Graficieni români
Fotografi români
Scriitori români în viață
Scriitori creștini ortodocși
Teologi români
Cineaști români în viață
Ploieșteni